Спиридон Лузис (, , ;  — ) — греческий учёный, переводчик, дипломат и политик Пруссии.

Биография 

Спиридон Лузис был греческого происхождения и родился в 1741 году на острове Кефалиния, которым в то время владела Венецианская республика. Он эмигрировал в Италию, где он прожил многие годы и получил образование в греческой школе Венеции (Школа Флангиниса) и позже поступил в Падуанский университет. После чего он был послан как венецианский министр в Лондон, и в Пруссию, Берлин. С 1763 по 1765 год он перевёл 4 тома Лукиана с греческого на итальянский, опубликованных в 4 томах в Лондоне и Венеции в 1764 году. Лузис добавил несколько диалогов, которые перевёл Gasparo Gozzi. Несколькими годами позже он переехал в Вену.

В 1775 году, находясь в Бреслау, он познакомился с королём Фридрихом. Лузис приехал в Берлин в 1777 году, где он был представлен высокому обществу в Потсдаме. Во время войны за баварское наследство Лузис вступил в корпус волонтёров в звании капитана. Лузис отличился, воюя против австрийцев, и был вскоре повышен в майоры. В 1780 году Лузис был послан послом Пруссии в Лондон и принял официально должность в феврале 1781 года. С улучшением отношений Пруссии с Англией, происшедшего в последние годы царствования Фридриха, Лузису удалось проявить более плодотворную деятельность в качестве посла. В 1784 году он получил звание полковника. В октябре 1788 года он был отозван из Лондона. В 1790 году он сопровождал короля Фридриха Вильгельма II, который готовил армию против Австрии. В январе 1792 года у него родился сын, Friedrich Wilhelm Ludwig August Spiridion (Фридрих Лузис), который в будущем стал капитаном в Полку Гвардии. В 1792 году король Фридрих Вильгельм III пожаловал ему звание генерал-майора, и в 1798 году — звание генерал-лейтенанта. В 1800 году он был назначен послом в Санкт-Петербург, однако двумя годами позже оставил пост по собственному желанию. Впоследствии Лузис вёл спокойную частную жизнь в Потсдаме, где и умер в 1815 году.

Его потомки поселились в Германии и Ирландии. Его фамилия исчезла в Ирландии в 1919 году со смертью его внучки графини Elise de Lusi, но остались его другие ирландские потомки, включая физика профессора John Joly (1857—1933), члена FRS.

Примечания

Ссылки 

Генерал-лейтенанты (Пруссия)
Переводчики Греции
Переводчики Италии
Послы Пруссии в Великобритании
Выпускники Падуанского университета
Дипломаты XVIII века
Переводчики с древнегреческого языка
Переводчики на итальянский язык
Послы Пруссии в России